Кушев може да се отнася до:

 Бано Кушев (1863 – 17.10.1910) – български просветен деец и революционер, член на ВМОРО.
 Димитър Кушев (1889 – 1945) – български агроном, народен представител в XXIV ОНС, Министър на земеделието (1941 – 1942).
 Илия Кушев – няколко души с това име.
 Манол Кушев (1904 – 1984) – български комунистически функционер и стопански ръководител.
 Мартин Кушев (р. 25.08.1973) – български футболист.
 Петър Кушев (1870 – 1939) – български лекар, политик и деец на ВМРО.
 Тодор Кушев (1901 – 1925) – български революционер.

Български фамилни имена